Şirvan eller  Sirvan kan syfta på:

Azerbajdzjan 

 Şirvan, distriktshuvudort, Sjirvan,

Iran 
 Sirvan (shahrestan) – delprovins (shahrestan) i provinsen Ilam

Turkiet 

 Şirvan, Turkiet, distriktshuvudort i Siirt,